Live and Let Die (roman), een roman van James Bond geschreven door Ian Fleming
 Live and Let Die (film), de film gebaseerd op de roman
 Live and Let Die (soundtrack), soundtrack bij deze film
 Live and Let Die (2019), Britse film uit 2019 
 Live and Let Die (nummer), de titelsong van de film, gezongen door Paul McCartney and Wings
 Live and Let Die (album), een album van de rappers Kool G Rap en Dj Polo